Francesc Milans del Bosch i Arquer (1769-1834), militar que organitzà els Miquelets durant la Guerra de la Independència
 Llorenç Milans del Bosch i Mauri (1816-1880), capità general de Castella en el Sexenni Democràtic
 Joaquim Milans del Bosch i Carrió (1854-1936), capità general de Catalunya entre 1918 i 1920, governador civil de Barcelona
 Jaime Milans del Bosch y Núñez del Pino (1891-1983), militar fill d'en Joaquim Milans del Bosch i Carrió.
 Jaime Milans del Bosch y Ussía (1915-1997), militar que participà en el cop d'estat del 23-F
 Joan Balle i Milans del Bosch (1780 - Barcelona, 1845), advocat i polític liberal